Перву́шин — русская фамилия; имеет женскую форму Перву́шина. Происходит от неканонического мужского имени Первуша; возможно, родители так называли своего первого ребёнка, первенца.

Известные носители 
 Первушин, Александр Николаевич (1923—1981) — Герой Советского Союза.
 Первушин, Алексей Николаевич (1905—1975) — советский генерал-майор.
 Первушин, Антон Иванович (род. 1970) — русский писатель и журналист.
 
 
 Первушин, Всеволод Прокопьевич (1869—1954) — советский учёный-медик.
 Первушин, Денис Владимирович (род. 1977) — российский футболист.
 Первушин, Евгений Серафимович (1955—1993) — майор КГБ СССР, сотрудник группы «А» Седьмого управления КГБ СССР.
 Первушин, Иван Михеевич (1827—1900) — российский священник и математик, специалист в области теории чисел.
 Первушин, Климент Семёнович (1947—2020) — советский писатель, поэт и художник.
 
 Первушин, Николай Всеволодович (1899—1993) — русский экономист, литературовед, историк.
 
 
 Первушин, Станислав Романович (род. 1949) — российский хоккеист и тренер.
 Первушин, Федор Михайлович (род. 1994) — российский футболист.

Первушина 
 Первушина, Анастасия Евгеньевна (род. 1997) — российская фристайлистка.
 Первушина, Любовь Васильевна (1865—1940) — советская деятельница образования, педагог.

См. также 
 
 Первушкин

Примечания

Литература